Фраксионамијенто лос Анхелес има више значења:

 Фраксионамијенто лос Анхелес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Фраксионамијенто лос Анхелес (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фраксионамијенто лос Анхелес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Фраксионамијенто лос Анхелес (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику